Baturaden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Baturaden (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Baturaden, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Baturaden, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar